AD kan syfta på:

 A.D. – har varit den dominerande tideräkningsnumreringen av årtal i modern tid i Europa
 ad- – ett svenskt prefix, se Lista över prefix i svenskan
 AD –  en specialdomstol i Sverige vars syfte är att göra domstolsprövningar i arbetsrättsliga mål, se Arbetsdomstolen
 AD –  ett yrke inom reklam-, medie- och underhållningsbranscherna, se art director
 AD – landskod för Andorra
 .ad – nationell toppdomän för Andorra
 AD – en katalogtjänst från Microsoft, se Active Directory
 AD (fostermått) – ett magmått

Se även 
ADHD